Herzog-Albrecht-Denkmal steht für:

* Herzog-Albrecht-Denkmal (Königsberg) in Königsberg, Ostpreußen, bzw. in Kaliningrad, Russland
 Herzog-Albrecht-Denkmal (Schloss Ricklingen) in der Stadt Garbsen, Niedersachsen

Siehe auch:
 Grabdenkmal für Herzog Albrecht